
Molekulska formula -{C4H4O4}- se može odnositi na:
 Fumarna kiselina
 Mlečna kiselina O-karboksianhidrid
 Maleinska kiselina